Svatých Jakubů je mezi křesťanskými světci více:

 Jakub Mladší – sv. Jakub Menší, Mladší či Alfeův, apoštol, syn Alfeův
 Jakub Starší – sv. Jakub Větší, Starší či Zebedeův, apoštol, syn Zebedeův
 Jakub Spravedlivý neboli Jakub, bratr Páně – údajný Ježíšův mladší bratr a biskup v Jeruzalémě
 Jakub z Nisibis – biskup z Nisibis v Asýrii, žil ve 4. století
 Jakub z Persie – též sv. Jakub Rozřezaný, perský biskup a mučedník, umučený roku 421
 Jakub Jáhen – svatý Jakub Jáhen, římský misionář v Británii, zemřel roku 671
 Jakub Etiopský a druhové – mučedníci, uctívaní etiopskou církví
 Jakub Salomoni (1231–1314) – italský dominikánský mystik, blahoslavený

Geografie 
 Svatý Jakub – starší název obce Jakub (Církvice)

Související článek 
 Kostel svatého Jakuba